

Personnalités 
Maillebois est un nom de famille et un nom de terre porté notamment par :
 Jean-Baptiste Desmarets de Maillebois, dit le maréchal de Maillebois (1682-1762), maréchal de France ;
 Nicolas Desmarets de Maillebois (1648-1721), contrôleur général des finances ;
 Yves Marie Desmarets de Maillebois (1715-1791), général français.

Lieux 

 Maillebois, commune française dans le département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire.
 Château de Maillebois, château fort monument historique situé à Maillebois.